Moby Dick est un roman d'Herman Melville paru en 1851, qui a été adapté de nombreuses fois :

Adaptations

Cinéma 
 Jim le harponneur (The Sea Beast, inspiré de Moby Dick), film américain de Millard Webb sorti en 1926 ;
 Moby Dick, film américain de Lloyd Bacon sorti en 1930 ;
 Moby Dick, film américain de John Huston sorti en 1956 ;
 , film américain de Paul Stanley sorti en 1978.

Télévision 
 Les Aventures de Moby Dick, série animée américaine diffusée de 1967 à 1968. 
 , mini-série américano-australienne diffusée en 1998 ;
 , téléfilm de Mike Barker diffusé en 2011 ;
 Moby Dick et le Secret de Mu, série télévision d'animation française diffusée à partir du  sur TF1.

Autres 

 , série de bande dessinée de science fiction publiée en 2005 ;
 Moby Dick, bande dessinée de Christophe Chabouté publiée en 2014 ;
 Moby-Dick, opéra de Jake Heggie (2010) ;
 Moby Dick, chanson de Led Zeppelin extrait de l'album Led Zeppelin II ;
 Moby Dic, un des nombreux pseudonymes du chanteur italien Ken Laszlo ;
 Sirenoscincus mobydick, espèce de lézard découverte en 2012 sur l'île de Madagascar ;
 Moby Dick, nom donné à la baleine blanche qui a été vue en mai 1966 dans le fleuve du Rhin puis aux Pays-Bas, à 300 kilomètres de la mer.
 La rivière Moby-Dick, rivière de l'île de la Possession dans l'archipel Crozet dans le sud-ouest de l'océan Indien.

Homonymie